

Patronyme

François-Siméon Tourigny est un avocat et un homme politique canadien.

Prix
Le Mérite Christine-Tourigny est un prix  décerné  par le barreau du Québec à une avocate.